Francisco Morato (político) — político e advogado brasileiro

Geografia 
Francisco Morato — município do estado de São Paulo
Estação Francisco Morato
Avenida Professor Francisco Morato

Desambiguações de antropônimos